Pernersdorf ist der Name folgender Orte:

 Pernersdorf, Marktgemeinde im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Pernersdorf (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pernersdorf (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich	
 Pernersdorf (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich